De Primera División 1994/95 was de 64e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 3 september 1994 en eindigde op 18 juni 1995.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Sporting de Gijón handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Albacete Balompié degradeerde.
Omdat voor het volgende seizoen Sevilla FC en Celta de Vigo om financiële redenen geen licentie kregen, bleven de twee beste degradanten, Albacete Balompié en Valladolid, tochi in de Primera División.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1994/95